БНР — многозначный термин: 

 Белорусская Народная Республика
 Болгарское национальное радио
 Болгарская Народная Республика